Lebègue ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Lebègue (* 1871), belgischer Sportschütze 
 Henri Lebègue (1856–1938), französischer Gräzist und Paläograph
 Nicolas Lebègue (1631–1702), französischer Organist, Cembalist und Komponist
 Raymond Lebègue (1895–1984), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Le Bègue
 Lebesgue